Trachykele är ett släkte av skalbaggar. Trachykele ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktbaggar
Trachykele